Wer – krater uderzeniowy Marsa
 WER – węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy Poczty Polskiej

Zobacz też:
 Weer